Кахети — топоним.
 Кахетия — край и историческая область на востоке Грузии, в верховьях рек Иори и Алазани. Столица — Телави.
  — грузинский футбольный клуб из Телави.

См. также 
 Кахетинское царство
 Картли-Кахетинское царство